В парному розряді жіночого тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Джо Фернандес і Зіна Гаррісон 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)

 Аранча Санчес /  Гелена Сукова (півфінал)
 Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Advanta Championships Philadelphia